Q70 oder Q 70 steht für:

 Syndaktylie (ICD-10-Klassifikation)
 Infiniti Q70, japanisches Automobil

Abkürzung